Skeljafell kan syfta på följande platser:

Island 

 Skeljafell (berg), Suðurland, 
 Skeljafell (kulle), Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar